Capar (Jatinegara), een bestuurslaag van de provincie Midden-Java, Indonesië
Capar (Salem), een bestuurslaag van de provincie Midden-Java
Çapar (Göynük), een dorp in het Turkse district Göynük
Çapar (Şabanözü), een dorp in het Turkse district Şabanözü